Shutruk-Nakhunte I – re medio-elamico che regnò tra il 1170 ed il 1155 a.C.
Shutruk-Nakhunte II – re neo-elamico che regnò tra il 717 ed il 699 a.C.